Kristína Kučová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Coco Vandeweghe ha battuto in finale Gabriela Paz-Franco per 7–6(3), 6–1.

Teste di serie

 Arantxa Rus (primo turno)
 Melanie Oudin (semifinali)
 Noppawan Lertcheewakarn (terzo turno)
 Jessica Moore (ritiro)
 Elena Bogdan (quarti di finale)
 Ana Bogdan (primo turno)
 Kurumi Nara (terzo turno)
 Ksenija Lykina (secondo turno)

 Jessy Rompies (primo turno) 
 Cindy Chala (primo turno) 
 Tamaryn Hendler (quarti di finale) 
 Kristina Mladenovic (semifinali) 
 Elena Chernyakova (primo turno) 
 Johanna Konta (primo turno) 
 Lina Berlinecke (primo turno) 
 Aki Yamasoto (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

US Open 2008